Радіостанції України без Регіонів Які мовлять Або мовили з розділом (Згадаймо про)

Радіо яке мовить в Україні

Запорізька область 
 Radio Jazz (Запоріжжя) 89,9 МГц
 Радіо М (Запоріжжя) 88,8 МГц
 Радіо «П'ятниця» (Запоріжжя) 94,1 МГц
 Армія FM (Запоріжжя) 91,2 МГц
 Формат FM (Запоріжжя) 88,3 МГц

Дніпропетровська область 
 Радіо Байрактар (Дніпро) 101,1 МГц
 Авторадіо (Дніпро) 92,9 МГц
 Люкс FM (Дніпро) 100,5 МГц
 Город FM (Дніпро) 90,9 МГц
 Kiss FM (Україна) (Дніпро) 106,8 МГц
 Радіо Максимум (Дніпро) 107,7 МГц
 Хіт FM (Дніпро) 102 МГц
 Радіо Релакс (Дніпро) 88,5 МГц
 Радіо «НВ» (Дніпро) 91,4 МГц
 Країна ФМ (Дніпро) 106,4 МГц
 Інформатор FM (Дніпро) 107,3 МГц

Київська область 
 Прямий FM (Київ) 88,4 МГц
 Classic Radio (Київ) 92,4 МГц
 Радіо Байрактар (Київ) 98,5 МГц
 Люкс FM (Київ) 103,1 МГц
 Радіо «П'ятниця» (Київ) 101,1 МГц
 Хіт FM (Київ) 96,4 МГц
 Radio Jazz (Київ) 104,6 МГц
 Kiss FM (Київ) 106,5 МГц
 Наше Радіо (Київ) 107,9 МГц

Згадаймо про

Запорізька область 
 Ретро FM (Запоріжжя) 107 МГц
 Русское Радио Україна (Запоріжжя) 104,1 МГц
 Радіо Українських Доріг (Запоріжжя) 94,1 МГц 
 Авторадіо (Запоріжжя) 99,3 МГц

Дніпропетровська область 
 Русское Радио Україна (Дніпро) 101,1 МГц
 Радіо Українських Доріг (Дніпро) 101,5 МГц
 Авторадіо (Дніпро) 104,8 МГц/90,9 МГц
 Ретро FM (Дніпро) 89,7 МГц
 Перець FM (Дніпро) 90,9 МГц

Київська область 
 Ретро FM (Київ) 92,4 МГц
 Народне Радіо (Київ) 100,5 МГц
 Русское Радио Україна (Київ) 98,5 МГц
 Радіо Українських Доріг (Київ) 101,1 МГц
 Авторадіо (Київ) 107,4 МГц